Cor Cordium – sonet Algernona Charlesa Swinburne’a
 Cor Cordium – album zespołu Glass Hammer